Johan de Witt (1625-1672) – Wielki Pensjonariusz Holandii
 Jan Witt (1716-1785) – generał-lejtnant wojsk koronnych
 Iwan Osipowicz de Witt (1781-1840) – rosyjski generał kawalerii